

Biografia 
Andata in esilio con i genitori all'età di tre anni, rimase fino alla maggiore età presso il padre a Cascais. Due progetti di matrimonio con il cugino Amedeo di Savoia, V duca d'Aosta, e successivamente con il principe Carlo Ugo di Borbone-Parma, capo poi della casa ducale di Parma, non ebbero seguito.

Conosciuta alle cronache come la principessa Titti, dopo una chiacchieratissima storia d'amore con l'attore Maurizio Arena. Ha sposato a Ciudad Juárez in Messico, il 1º aprile 1970, Luis Reyna Corvalán y Dillon, nato a Córdoba, Argentina, il 18 aprile 1939 e morto a Cuernavaca, Messico, il 17 febbraio 1999 in circostanze mai del tutto chiarite. Il matrimonio religioso avvenne a Córdoba nel 1971. Si sono separati nel 1995. La coppia ha avuto tre figli:

 Rafael Corvalán-Reyna y de Saboya (Città del Messico, 21 settembre 1970 - Boston, 29 aprile 1994), fidanzato con Margaret Beatty Tyler (1966-Viv) da cui avuto postumo:
Uriel Tyler (1994-Viv)
 Patrizio Corvalán-Reyna y de Saboya (1971 - 1971),
 Azaea Corvalán-Reyna y de Saboya (New York, 11 novembre 1973), sposata con Arturo Pando y Mundet (1963-Viv):
Maria Jose Pando y Corvalan-Reyna (1996-Viv).

Ha vissuto a lungo in Argentina e poi in Messico a Cuernavaca. Alcuni anni fa è rientrata in Italia a Milano, trasferendosi poi sulla Riviera Ligure.

Bibliografia 
G. Vignoli, Rapallo. I Re, l'Imperatrice, il Reggente, Principi e Principesse, Scrittori e Scrittrici - Poeti e Poetesse, Musicisti, Pittori, Politici, la Crocerossina, Settimo Sigillo, Roma, 2021, pag. 59.

Albero genealogico

Onorificenze

Altri progetti 

Maria Beatrice
Umberto II di Savoia